Ната́шинская у́лица — улица в районах Братеево и Москворечье-Сабурово Южного административного округа города Москвы.

Расположение 
Проходит от улицы Борисовские Пруды рядом с Борисовским прудом.

Происхождение названия 
Происхождение названия не установлено.

История 
Наташинская улица — это улица бывшего подмосковного села Борисово, включённого в состав Москвы в 1960 году. 18 февраля 1966 года в состав улицы включена Московская улица бывшей подмосковной деревни Борисово.

Примечательные здания и сооружения 
Дом 4 — одна из построек на территории базы обслуживания Борисовских прудов. Последний сохранившийся дом села Борисово.

Транспорт 
 Метро «Борисово», автобусы: № 770, с827 до остановки «Борисово».

Примечания

Ссылки 
 Наташинская улица
 Карты Яндекс — Наташинская улица
 Google Maps — Наташинская улица